Mayer (Mayerová) je příjmení německého původu:

 Amschel Mayer Rothschild (1773–1855) – německý bankéř
 Anton Mayer von Heldensfeld (1765–1842) – rakouský voják, plukovník
 Antônio de Castro Mayer (1904–1991) – brazilský katolický biskup a teolog
 August Mayer – více osob, rozcestník
 Carmen Mayerová (* 1944) – česká herečka
 Daniel Mayer (* 1957) – bývalý vrchní pražský rabín
 Daniel Josef Mayer z Mayernu (1656–1733) – kanovník a probošt u sv. Víta v Praze
 Ernst Mayer (poslanec Říšské rady) (1815–1891) – rakouský a český lékař a politik německé národnosti
 Florian Mayer (* 1983) – německý profesionální tenista
 František Mayer (1899–1937) – český herec
 Georg Mayer (politik) (1852–1931) – rakouský politik
 Gustav Mayer – více osob, rozcestník
 Hans Eberhard Mayer (* 1932) – německý historik a odborník na diplomatiku
 Helene Mayerová (1910–1953) – německá sportovní šermířka
 Christian Mayer (1719–1783) – česko-německý jezuita, fyzik, astronom, kartograf a meteorolog
 Ignaz Mayer (1810–1876) – rakouský loďař, podnikatel a politik
 Isaac Mayer Wise (1819–1900) – americký reformní rabín, redaktor a spisovatel
 Jan Karel Mayer (1875–1910) – redaktor Stráže lidu a menšinový pracovník
 Jan Nepomuk Maýr (také Mayr, Mayer, Maier; 1818–1888) – český operní pěvec
 Jan Oldřich Mayer (1666–1721) – barokní sochař-řezbář působící v Praze
 Jaromír Mayer (* 1943) – český zpěvák, žijící v Kanadě
 Jaroslav Mayer – více osob, rozcestník
 Jiří Mayer (lékař) (* 1960) – lékař, hematoonkolog, děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 Jiří Mayer (spisovatel) (1902–1984) – český právník a spisovatel
 Johann Mayer (dolnorakouský politik) (1858–1941) – rakouský politik
 John Mayer (* 1977) – americký skladatel, zpěvák a kytarista
 Josef Mayer – více osob, rozcestník
 Julius Robert von Mayer (1814–1878) – německý lékař a fyzik
 Kajetan Mayer von Mayrau (1811–1883) – českoněmecký průmyslník, státní úředník a politik, v roce 1848 poslanec Říšského sněmu
 Kévin Mayer (* 1992) – francouzský atlet, vícebojař
 Lauren Etame Mayer (Lauren; * 1977) – kamerunský fotbalový obránce
 Leo Mayer (1900–1944) – pražský architekt, zavražděný nacisty
 Leon Arje Me'ir (Mayer; 1895–1959) – izraelský vědec, odborník na islámské umění
 Leonardo Mayer (* 1987) – argentinský profesionální tenista
 Léopold Ernest Mayer (1822–1895) – francouzský fotograf
 Lina Mayer (Karolína Majerníková; * 1984) – slovenská zpěvačka, skladatelka a tanečnice
 Louis B. Mayer (1884–1957) – americký filmový producent z Metro-Goldwyn-Mayer
 Maria Göppert-Mayer (1906–1972) – americká fyzička německého původu
 Marissa Mayerová (* 1975) – americká manažerka finského původu, specialistka na obor informačních technologií
 Michael Mayer (* 1960) – americký režisér a herec
 Milča Mayerová (1901–1977) – česká tanečnice a choreografka
 Nathan Mayer Rothschild (1777–1863) – německý bankéř
 Otto Mayer (1846–1924) – německý právník, profesor správního a církevního práva
 Paul Augustin Mayer (1911–2010) – německý katolický kněz a kardinál
 Pavel Mayer (* 1965) – politik Německé pirátské strany českého původu
 Pavel Mayer (astronom) (1932–2018) – český astronom
 Peretz Beda Mayer (Friedrich Mayer; 1906–2002) – izraelský malíř českého původu
 René Mayer (1895–1972) – francouzský politik, krátce premiér Francie
 Robert Mayer (* 1989) – švýcarský hokejový brankář českého původu
 Rudolf Mayer (1837–1865) – český básník a spisovatel
 Salesius Mayer (1816–1876 ) – opat kláštera v Oseku u Duchcova
 Salomon Mayer Rothschild (1774–1855) – vídeňský bankéř
 Samu Mayer (též Samuel Mayer; 1882–?) – československý politik německé národnosti a poslanec
 Stanislav Mayer (1841–1924) – český politik, starosta Horažďovic, poslanec zemského sněmu
 Tobias Mayer (1723–1762) – německý matematik, astronom a kartograf Měsíce
 Wilhelm Mayer – více osob, rozcestník
 Wilhelm Mayer-Gross (1889–1961) – německý psychiatr
 Zuzana Mayerová 1. polovina 19. století – převorka kláštera premonstrátek

 jiný význam
 Kaffee Mayer – tradiční kavárna a cukrárna v Bratislavě
 Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauserův syndrom (MKRH syndrom) – vrozená vývojová vada
 Metro-Goldwyn-Mayer – americký distributor filmů a televizních pořadů
 Mayerův vztah – souvislost mezi molárními tepelnými kapacitami ideálního plynu

 podobná jména
 Maier
 Majer
 Meier

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Bavorská příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení
Francouzská příjmení